А́нна Па́вловна Попо́ва (в замужестве Усцо́ва; род. 17 ноября 1982 года, Кирово-Чепецк, Кировская область, РСФСР, СССР) — российская гимнастка и тренер, чемпионка России, мастер спорта России международного класса.

Биография 
Воспитанница кирово-чепецкой и нижегородской школ художественной гимнастики. С 5 лет начала заниматься в отделении художественной гимнастики детско-юношеской спортивной школы при Спортивном клубе «Олимпия». Первый тренер — Жанна Георгиевна Поленова. В 1995 году поступила в Училище олимпийского резерва в Нижнем Новгороде. Тренировалась у заслуженных тренеров России Тишиной Натальи Борисовны и Сергаевой Татьяны Владиславовны.

В 1996 году была включена в состав молодёжной сборной России в команду группового упражнения, в её составе в том же году стала чемпионкой Европы и получила звание мастера спорта международного класса. В 2000 году в составе сборной Нижегородской области стала чемпионкой России.

Окончила среднюю школу на базе нижегородского Училища олимпийского резерва № 1 в 2000 году, а в 2003 году — само училище. С 2002 года там же начала работать тренером-преподавателем. В 2009 году окончила Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта.

Примечание 

Гимнастки (художественная гимнастика) России
Выпускники Университета имени Лесгафта